Chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Enemonzo
Chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Torre, frazione di Pordenone
Chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Paderno, frazione di Premariacco
Chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Rizzolo, frazione di Reana del Rojale

Pagine correlate 
Cattedrale dei Santi Ilario e Taziano